Оріа́к-л'Еглі́з, Оріак-л'Еґліз () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Канталь. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 410 км на південь від Парижа, 60 км на південь від Клермон-Феррана, 70 км на північний схід від Оріяка.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Овернь. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Овернь-Рона-Альпи.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 94 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 191,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Оріак-л'Егліз на сайті французького Національного інституту географії
 Оріак-л'Егліз на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Оріак-л'Егліз на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Канталь

Примітки 

Муніципалітети департаменту Канталь